BiH
 Komarica, naselje u općini Doboj

Srbija
Komarica (Vlasotince, Srbija), naselje u općini Vlasotince, Jablanički okrug